Jõetaguse ist der Name folgender Orte in Estland:

 Jõetaguse (Alutaguse), Ort in der Gemeinde Alutaguse, Kreis Ida-Viru
 Jõetaguse (Kadrina), Ort in der Gemeinde Kadrina, Kreis Lääne-Viru